— третий анимационный фильм, снятый по мотивам манги «Блич» Тайто Кубо. Премьера фильма, сделанного на студии Pierrot под руководством Нориюки Абэ, состоялась 13 декабря 2008 года. Центральная музыкальная тема «Koyoi, Tsuki wa Miezu Tomo» исполнена Porno Graffiti. Сценарий написан Нацуко Такахаси, сценаристом основного сериала. Новеллизация фильма с цветными иллюстрациями была издана в декабре 2008 года.

Сюжет 
Благодаря очередному эксперименту в лаборатории Маюри Куроцути, из Уэко Мундо в Сэйрейтей возвращаются двое людей, давно пропавших в 78-м районе Руконгая.
Подвергшийся внезапному нападению, Маюри теряет память. Тем временем Рукия Кучики получает странное письмо. Придя на место указанное в послании, Рукия также подвергается нападению и теряет память. В этот момент все забывают о её существовании.
Тем временем, Ичиго Куросаки в человеческом мире чувствует опасность и на некоторое время забывает про девушку. Его начинают терзать сомнения, но после странного видения, он начинает понимать, что ей нужна помощь. И отправляется в магазин Киске Урахары, который полностью забыл Рукию, но тем не менее, помогает ему
переправиться в Сообщество душ. Хотя, странным являлось и то, что другие забыли и Ичиго, расстроенный в чувствах парень, пытается переубедить Бьякую Кучики — старшего брата Рукии и её лучшего друга детства — Ренджи Абарая, что Рукия для них — близкий человек.

Роли озвучивали 
 Масакадзу Морита — Ичиго Куросаки
 Фумико Орикаса — Рукия Кучики
 Кэнтаро Ито — Рэндзи Абараи
 Рётаро Окиаю — Бякуя Кучики
 Синъитиро Мики — Кискэ Урахара
 Сацуки Юкино — Ёруити Сихоин
 Роми Паку — Тосиро Хицугая

Саундтрек 

Bleach: Fade to Black, I Call Your Name Original Soundtrack — саундтрек к аниме, выпущенный 10 декабря 2008 года. Композитор — Сагису Сиро.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 информация о сюжете

Блич